Howard Clark – golfista britannico
 Howard Clark – arcivescovo anglicano canadese